Postkasse kan hentyde til flere emner:
Postkasse (offentlig) - en postkasse til afsendelse af post, typisk placeret i det offentlige rum
Postkasse (privat) - en postkasse til aflevering af post, typisk tilknyttet den enkelte modtager